Бамбу́ковый за́навес — эвфемизм термина «железный занавес» для Восточной Азии.

История 
Словосочетание было менее употребимо, чем «железный занавес», поскольку последний просуществовал стабильно более сорока лет, в то время как границы и параметры «бамбукового» постоянно менялись.

Сегодня употребляется лишь в отношении Бирмы .

См. также 
 Изоляционизм

Примечания

Ссылки 
 Буш представляет собой угрозу всему миру // The Independent

Холодная война
Политические метафоры
Восточная Азия
Эвфемизмы
Журналистский жаргон